Mayabeque ist der Name folgender geografischen Objekte in Kuba:

 Provinz Mayabeque, eine Provinz
 Río Mayabeque, ein Fluss in der Provinz Mayabeque
 Playa Mayabeque, ein Küstenstreifen